Le Jeu de la mort, est un film incomplet de Bruce Lee, sorti en 1972
 Le Jeu de la mort, est un film hongkongais de Robert Clouse, sorti en 1978, qui vient compléter le film de Bruce Lee de 1972.
 Le Jeu de la mort 2 est un film hongkongais réalisé par Ng See-Yuen, sorti en 1981, faisant suite au premier volet avec Bruce Lee.  
 Le Jeu de la mort, un roman de science-fiction dont l'action se déroule dans l'univers de Star Wars.
 Le Jeu de la mort, un roman policier d'Elmore Leonard de 1985 (nom original : Glitz),
 Le Jeu de la mort, documentaire de Christophe Nick diffusé en 2009 et décrivant une expérience similaire à l'expérience de Milgram, dans le cadre d'une étude sur l'influence de la télévision.